Bucca bezeichnet:

 keltische Sagengestalten, siehe Knockers oder Púca
 ein US-amerikanisches Gefangenenlager im Irak, siehe Camp Bucca
 das lateinische Wort für Backe, Wange

Bucca ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Johann von Bucca († 1430), römisch-katholischer Bischof
 Dorotea Bucca (1360–1436), Hochschullehrerin für Philosophie und Medizin